Аре́фьева — женская форма русской фамилии Арефьев, а также топоним.

Известные носители 
 Арефьева, Галина Сергеевна (1927—2012) — советский философ, заслуженный деятель науки РСФСР, доктор философских наук.
 Арефьева, Ирина Ярославна (род. 1946) — российский учёный, доктор физико-математических наук, профессор.
 Арефьева, Лидия Олеговна (род. 1979) — российская актриса, модель, телеведущая.
 Арефьева, Нина Алексеевна (род. 1941) — российский учёный-оториноларинголог, профессор БашГМУ, заслуженный врач Республики Башкортостан (1997).
 Арефьева, Нина Ивановна (род. 1934) — русская художница и поэтесса.
 Арефьева, Ольга Викторовна (род. 1966) — российская певица, поэтесса и композитор, лидер группы «Ковчег».

Топоним 
 Арефьева — деревня Егвинского сельского поселения Кудымкарского района Пермского края.